peut désigner :

Cinéma 

 , titre original de Tu marcheras sur l'eau, film israélien d'Eytan Fox sorti en 2004.

Chanson

Groupe 

 , groupe suédois actif de 1990 à 2006.

Album 

 , album de Jerry Harrison sorti en  ;
 , album de Katrina and the Waves sorti en  ;
 , album d' sorti le .

Chanson 

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 Walk on Water, chanson de  ;
 , chanson d'Eddie Money présente sur l'album  sorti en  ;
 Walk on Water, chanson d'Ira Losco représentant Malte à l'Eurovision 2016 ;
 , chanson d'Ozzy Osbourne présente sur l'album  sorti le .
 , chanson de Thirty Seconds to Mars.
 Walk on Water, chanson d'Eminem en duo avec Beyoncé  sortie en 2017.

Voir aussi 

 
 

Homonymie de titre